Њу Маркет има више значења:
 Њу Маркет (Онтарио)
 Њу Маркет (Алабама)
 Њу Маркет (Пенсилванија)
 Њу Маркет (Ајова)
 Њу Маркет (Вирџинија)
 Њу Маркет (Индијана)
 Њу Маркет (Мериленд)
 Њу Маркет (Минесота)
 Њу Маркет (Тенеси)